Slot Padmos, de resten van een slot nabij Steenbergen
 Adriaan Martijn Padmos (1919-1944), Nederlands verzetsstrijder